Molins puede corresponder a:

 Molins, una pedanía del municipio español de Orihuela, en la provincia de Alicante;
 Moulins, municipio del departamento francés de Allier (denominado Molins en occitano);
 Molins-sur-Aube, municipio del departamento francés de Aube;
 Molins, núcleo antiguo del municipio español de Pont de Molins, en la provincia de Gerona;
 Molins de Rey (Molins de Rei en catalán), municipio español de la provincia de Barcelona;
 la baronía de Molins de Rei, un título nobiliario de la Corona de Aragón;
 el marquesado de Molins, un título nobiliario español;
 el cañonero torpedero Marqués de Molins;

También es el apellido de varios personajes:
 Joaquim Molins, político español contemporáneo perteneciente al nacionalismo catalán;
 Manuel Molins, dramaturgo y director escénido español contemporáneo.